Hydrocotyle grosslariaefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Henry Hurd Rusby. Hydrocotyle grosslariaefolia ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
grosslariaefolia